Лутак — русинская, словацкая и украинская фамилия. Известные носители:

 Лутак, Иван Кондратьевич (1919—2009) — советский партийный деятель, первый секретарь Черкасского областного комитета КП Украины (1976—1988).
 Медвецкая-Лутак, Эдита Фёдоровна (род. 1932) — советская, украинская и венгерская художница (станковая и монументальная живопись, графика и гоблен). Заслуженный художник УССР (1984).

См. также 
 Лутак (фамилия) - происхождение и история фамилии.